Япония официально делится на 47 административных единиц высшего уровня — префектуры. Они объединены в систему . По этой системе страна состоит из сорока трёх префектур ; двух городов  — Киото и Осака, имеющих статус префектур; губернаторства  — Хоккайдо и столичной префектуры  — Токио.

Префектуры делятся на меньшие административные единицы. Это округа Японии, города, определённые указами правительства, и уезды. На 14 округов разделена префектура Хоккайдо, также 4 округа входят в состав префектуры Токио. Для остальных префектур единицей деления является уезд. К особым городам, определённым указами правительства, принадлежат города, население которых превышает 500 тысяч человек. Эти города включают Кобе (1956), Киото (1956), Нагоя (1956), Осака (1956), Иокогама (1956), Китакюсю (1963), Фукуока (1972), Кавасаки (1972), Саппоро (1972), Хиросима (1980), Сэндай (1989), Тиба (1992), Сайтама (2003), Сидзуока (2005), Сакаи (2006), Ниигата (2007) и Хамамацу (2007). Столица Токио к числу подобных городов не принадлежит, так как является городским конгломератом, а не городом.

Кроме префектур и уездов, в стране существуют административные единицы муниципального уровня, которые пользуются широкой автономией. Это центральные города префектур, особые города, собственно города, 23 специальных района Токио, а также посёлки и сёла.

Существуют различные проекты реформы нынешней системы административного деления Японии.

История 
Современная система административного деления была внедрена в период Мэйдзи в 1871 году, в результате чего были ликвидированы феоды хан () и созданы префектуры. Это событие носит название . В начале количество префектур соответствовало количеству хан — свыше 300 единиц. Со временем их сократили до 72, а в 1888 г. — до 47. Закон о местном самоуправлении дал префектурам больше властных полномочий. Наконец, учитывая стремительное развитие урбанизации в Японии, японское правительство рассматривает проект реформирования префектур в 10 больших административных единиц.

Список префектур 

Префектуры часто для удобства группируют в регионы или районы . Эти регионы сложились исторически, они не имеют административного аппарата и не являются административными единицами. Ниже представлен список префектур в порядке ISO 3166-2:JP, сгруппированных по регионам.

Территориальные споры 

Между Японией и Россией существует неурегулированный территориальный спор о принадлежности южных Курильских островов, перешедших под контроль советских войск в последние дни Второй мировой войны и включённых в 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР в состав Хабаровского края РСФСР вместе с другими Курильскими островами и Южным Сахалином. Принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией. В России спорные территории входят в состав Курильского и Южно-Курильского городских округов Сахалинской области, в Японии включаются в состав уездов Эторофу, Сикотан, Кунасири и Хабомаи округа Нэмуро префектуры Хоккайдо.

Также Япония оспаривает принадлежность островов Лианкур, контролируемых Республикой Кореей.

Принадлежность островов Сенкаку, находящихся под контролем Японии, оспаривается Китайской Народной Республикой и Тайванем.

См. также 
 ISO 3166-2:JP

Примечания

Ссылки 
 
 
 Карта административного деления Японии
 Local government in Japan